Nes è un comune norvegese della contea di Viken.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Nes (Viken)